Die Abkürzung VDP bzw. vdp oder V.D.P. oder V.d.P. bzw. VdP bedeutet:

 Valle de la Pascua, internationaler Flughafen in Venezuela nach dem IATA-Code
 Variable Data Publishing
 Variable Data Printing
 Verband der deutschen Presse (1945–1959)
 Verband der Pädagogiklehrerinnen und Pädagogiklehrer (VdP)
 Verband der Pudelfreunde Deutschlands
 Verband Deutscher Papierfabriken
 Verband deutscher Pfandbriefbanken
 Verband deutscher Pfeifenraucher
 Verband deutscher Podologen
 Verband Deutscher Prädikatsweingüter
 Verband Deutscher Präparatoren
 Verband Deutscher Privatschulen
 Verband Deutscher Puppentheater
 Verein der Plakatfreunde, 1905 von Hans Sachs gegründeter Verein für Plakatkunst und Werbegrafik, Herausgeber der Zeitschrift Das Plakat
 Vereinigung Deutscher Pilotinnen
 Verlag Deutsche Polizeiliteratur
 Vereinigung Deutscher Porzellanfabriken
 Vertical Data Processing
 Video Datagram Protocol
 Video Display Processor, ein Spezialprozessor für Grafikverarbeitung
 Visual Descent Point (Fehlanflugpunkt)
 Volksdemokratiepartei

Abkürzung